Chitsulo ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Chitsulo (1909–1984), malawischer Geistlicher, Bischof von Dedza
 Daniel Chitsulo (* 1983), malawischer Fußballspieler